Il toponimo Moșteni può riferirsi a diverse località della Romania:
Moșteni, comune del distretto di Teleorman
Trivalea-Moșteni, comune del distretto di Teleorman